Parácuaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Parácuaro, Guanajuato, ort, Acámbaro, 
 Parácuaro (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar